Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON International Eastbourne 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. Juni 2016 stattfand; wobei sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Eastbourne